Komödie steht für:
 Komödie, ein Theatergenre
 Filmkomödie, ein Filmgenre
 Komödie (Theatername), einen verbreiteten Theaternamen

Siehe auch: 
 Die kleine Komödie
 Comedia
 Commedia